Сре́дние магмати́ческие го́рные поро́ды (среднекремнеки́слые магмати́ческие го́рные поро́ды) — отряд магматических горных пород, выделяемый по содержанию кремнезёма (SiO2), которое варьируется в пределах 52—63 %. Породообразующими минералами отряда являются калиевые полевые шпаты, средние плагиоклазы, и роговая обманка, нередко присутствует авгит.

Характерными представителями средних пород плутонического класса являются диориты, монцониты, сиениты, нефелиновые сиениты; вулканического класса — андезиты, трахиты, фонолиты. В отряде выделяется 14 семейств и 35 видов горных пород (не считая породы лампроитовой серии). Из них на плутонический класс приходится 5 семейств и 15 видов, на вулканический — 9 семейств и 20 видов горных пород.

Классификация 
Классификация средних магматических горных пород разработана и утверждена Межведомственным петрографическим комитетом России и опубликована в Петрографическом кодексе России в составе общих Классификационных таблиц магматических (вулканических и плутонических) горных пород.

Эволюция средней магмы

Генерация и дифференциация средней магмы

Ассоциации средних пород

Металлогения средних пород

Средние породы Луны

Примечания

Ссылки 
 Горные породы среднего состава в ГеоВики

Литература 
 
 
 

Магматические горные породы по содержанию кремнезёма
Химическая технология